In Italia vari monti vengono chiamati Monte Stella:
 Monte Stella in Provincia di Reggio Calabria
 Monte Stella in Provincia di Salerno
 Monte Stella in Provincia di Cuneo (Valle Gesso)
 Monte Stella – collina nella città di Milano
 Monte Stella – nel comune di Salerno.
 Monte Stella nel comune di Stella Cilento.